Berndlmühle steht für:

 Berndlmühle (Gemeinde Aigen-Schlägl), Gemeindeteil von Aigen-Schlägl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Berndlmühle (Garching an der Alz), Gemeindeteil von Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern